Безлесное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Безлесное — село в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Безлесное — исчезнувшее село в Сакском районе Крыма.
 Безлесное — село в Балашовском районе Саратовской области.

См. также 
 Безлесное 1-е
 Безлесное 2-е
 Безлесное сельское поселение